Зинтенис:

 Карл Генрих Зинтенис (1744 — 1816) — немецкий педагог и писатель.
 Карл Генрих Фердинанд Зинтенис (1806 — 1867) — немецкий педагог.
 Карл Фридрих Фердинанд Зинтенис (1804 — 1868) — немецкий юрист.